Ви́вьенн Патри́ша Ске́лфа (; род. 29 июля 1953) — американская певица, автор песен и гитаристка. Наиболее известна как член группы E Street Band, аккомпанирующей Брюсу Спрингстину, который также является её супругом.

Ранние годы 
Скелфа родилась в Нью-Джерси, в семье Патриши Скелфы (урождённой Моррис) и девелопера недвижимости Джозефа Скелфы. Её отец имел сицилийские корни, а мать была родом из Белфаста, Северная Ирландия. Она выросла в городе Дил, Нью-Джерси.

В 1971 году Скелфа окончила старшую школу Эсбери-Парка. После окончания школы она поступила в университет Майами, где проучилась год, после чего перевелась в Нью-Йоркский университет, который окончила со степенью бакалавра музыковедения.

Карьера 
После окончания университета Скелфа работала официанткой. Вместе с Сузи Тайрелл и Лизой Лоуэлл она образовала уличную группу Trickster. Она играла в барах Гринвич-Виллидж и Нью-Джерси, где вскоре была замечена музыкантами Саутсайд Джонни и Дэвидом Йохансеном. Она выступала в качестве бэк-вокалистки в составе группе Southside Johnny & the Asbury Jukes.

В 1984 году, за несколько дней до начала тура Born in the U.S.A, Скелфа присоединилась к E Street Band. Она появилась на альбоме The Rolling Stones «Dirty Work» в качестве бэк-вокалистки, а также работала с Китом Ричардсом над его дебютным сольным альбомом «Talk Is Cheap».

Скелфа выпустила три сольных альбома: «Rumble Doll» в 1993, «23rd Street Lullaby» в 2004 и «Play It As It Lays» в 2007 году.

В 2014 году Скелфа, в составе E Street Band, была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Личная жизнь 
Скелфа встретила Брюса Спрингстина в начале 1980-х годов. В 1984 году она, по предложению Спрингстина, присоединилась к его туру Born in the U.S.A. Весной 1988 года Спрингстин разошёлся со своей женой, актрисой Джулианной Филлипс, после чего Скелфа и Спрингстин начали жить вместе. Они поженились 8 июня 1991 года в их доме в Лос-Анджелесе, вскоре после чего переехали в Нью-Джерси. У них есть трое детей — Эван Джеймс Спрингстин (род. 25 июля 1990), Джессика Рэй Спрингстин (род. 30 декабря 1991) и Сэмюэл Райан Спрингстин (род. 5 января 1994).

В 1985 году Скелфа недолгое время встречалась с актёром Томом Крузом.

Дискография 
 Rumble Doll (1993)
 23rd Street Lullaby (2004)
 Play It As It Lays (2007)

Примечания

Ссылки 

Музыканты E Street Band
Музыканты Southside Johnny & the Asbury Jukes
Музыканты из Нью-Джерси
Авторы-исполнители по алфавиту
Авторы-исполнители XX века
Авторы-исполнители XXI века
Авторы-исполнители США
Рок-гитаристы США
Рок-вокалисты США
Исполнители Columbia Records
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета
Члены Зала славы рок-н-ролла
Брюс Спрингстин